Karbow steht für Orte in Mecklenburg-Vorpommern:
 Karbow (Gehlsbach), Ortsteil von Gehlsbach, Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Karbow (Melz), Ortsteil von Melz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Karbow (Neu Boltenhagen), Ortsteil von Neu Boltenhagen, Landkreis Vorpommern-Greifswald